Toumi ist der Familienname folgender Personen:

 Fatma Zouhour Toumi (* 1971), tunesische Speerwerferin
 Hakim Toumi (* 1961), algerischer Hammerwerfer
 Mustapha Toumi (1937–2013), algerischer Schriftsteller
 Raja Toumi (* 1978), tunesische Handballspielerin

Siehe auch:
 Tumi (Begriffsklärung)